Валенти́н Степа́нович Кучин () — советский футболист, защитник.

В 1946—1948 годах провёл 26 матчей в чемпионат СССР за «Динамо» Ленинград. Полуфиналист Кубка СССР 1947 года. В 1950 году — в составе «Дзержинца» Челябинск.

Футболисты СССР
Игроки ФК «Динамо» Санкт-Петербург